Thunderstruck peut désigner :
 Thunderstruck, chanson d'AC/DC de l'album The Razors Edge, sortie en 1990 ;
 Thunderstruck, film américain réalisé par John Whitesell, sorti en 2012.